Вторая хорватская футбольная лига 2013/2014 годов () — 23-й сезон второй по значимости лиги чемпионата Хорватии. Он начался 17 августа 2013 года и закончится 17 мая 2014 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата 
 Статистика на сайте rsssf.com
 Статистика на сайте soccerway.com

2013/2014
Хорватия
Хорватия
Спорт в Хорватии в 2013 году
Спорт в Хорватии в 2014 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2013/2014